Министърът на отбраната на България е член на правителството, т.е. на изпълнителната власт (кабинета) и ръководи и координира военните въпроси на страната. Избиран е от парламента или се назначава от държавния глава на България.

Министри 
Списъкът на министрите на войната/ отбраната е подреден по ред на правителство.

Военен министър (1879–1912) 

 С изменение на конституцията от 11 юли 1911 г. Военното министерство (ВМ) се преобразува в Министерство на войната (МВ).

Министър на войната (1912–1947) 

 На основание член 17, т. 3, и на член 40 от Конституцията на Народна република България от 4 декември 1947 г., Министерството на войната (МВ) се преобразува в Министерство на народната отбрана (МНО).

Министър на народната отбрана (1947–1990) 

 С Указ № 168 от 20 декември 1990 г. МНО се преобразува в Министерство на отбраната (МО).

Министър на отбраната (1990-понастоящем)

Вижте също 
 Министерство на отбраната на България

Външни препратки 
 Министерство на отбраната на България

Литература 
 
 

Отбрана
Отбрана